Als Tridens bezeichnet man:
 einen Schmetterling (Calamia tridens), siehe Grüneule
 einen Hautflügler, siehe Bembecinus tridens
 eine antike römische Waffe namens Tridens, siehe Dreizack
 eine Gattung der Schmerlenwelse, siehe Tridens 
 eine Gattung der Süßgräser, siehe Tridens (Gattung)